Gulåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gulåstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (13,8 ha)
Gulåstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn